Henrietta (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten
 Henrietta (Texas), een plaats in de Verenigde Staten
 Henrietta (The Fratellis), een single van The Fratellis
 Henrietta (voornaam), een Duitse meisjesnaam
 Yetta (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam